Die chinesische Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell Shell Helix FIA F4 Chinese Championship 2020) war die sechste Saison der chinesischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 10 Rennen, die Meisterschaft fand in China und Macau statt. Die Saison begann am 19. September in Zhuhai und endete am 22. November in Macau.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis von Mygale M14-F4. Als Motor kam der Geely G-Power JLD-4G20 zum Einsatz. Die Reifen stammten von Kumho.

Rennkalender 

Es gab drei Veranstaltungen auf zwei Strecken zu je vier Rennen mit Ausnahme des letzten Rennwochenendes, wo nur zwei Rennen stattfanden. Erstmals fand ein Rennen außerhalb Chinas mit dem letzten Rennwochenende in Macau statt. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Ningbo, Qinhuangdao und Shanghai, neu hinzu kam Macau.

Ursprünglich hätte die Meisterschaft Mitte April beim Großen Preis von China starten sollen, doch aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie musste das Rennen im Februar abgesagt werden. Weiters wären ebenfalls Rennen in Ningbo, Qinhuangdao, Wuhan und auf der neuen Rennstrecke in Zhuzhou geplant gewesen.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen, mit Ausnahme des letzten Rennwochenendes, bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e); in Macau wurden doppelte Punkte vergeben. Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der chinesischen Formel-4-Meisterschaft (chinesisch)

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020